262 км, 262-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 262 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога	(Псковская	область). Код 070639
 262 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога	(Саратовская	область). Код 623775
 262 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога	(Свердловская	область). Код 795187
 262 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога	(Оренбургская	область). Код 818675
 262 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога	(Самарская	область). Код 810758
 262	км — блок-пост, Горьковская железная дорога	(Владимирская	область). Код 263213
 262 км — остановочный пункт / пассажирская платформа,Приднепровская железная дорога (Днепропетровская	область). Код 453923